Jungclaussen ist der Familienname folgender Personen:

 Caesar Albrecht Jungclaussen (1855–1916), deutscher Apotheker
 Christian Hermann Diedrich Jungclaussen (1798–1867), deutscher Maler
 Emmanuel Jungclaussen (1927–2018), deutscher Benediktiner, Abt von Niederaltaich
 Hardwin Jungclaussen (1923–2019), deutscher Physiker
 Heinrich Jungclaussen (1857–1946), deutscher Gartenbauunternehmer
 Hinrich Meyer-Jungclaussen (1888–1970), deutscher Landschaftsarchitekt 
 Jacob Philipp Albrecht Jungclaussen (1788–1860), deutscher Pädagoge
 John F. Jungclaussen (* 1970), deutscher Historiker und Journalist
 Julius Jungclaussen (1854–1921), deutscher Pastor
 Manuel Marc Jungclaussen, eigentlicher Name von Sierra Kidd (* 1996), deutscher Rapper